Alexander Pfitzner (18801910) 
 Dirk Pfitzner (* 1969), footballeur allemand
 Felix (Paul Carl August) Pfitzner (1883, Wiesbaden – 1945), producteur de cinéma allemand 
 Hans Pfitzner (1869, Moscou – 1949, Salzbourg), compositeur, et professeur de musique allemand 
 Josef Pfitzner (1901, Petersdorf (Petrovice (u Krnova)) bei Zuckmantel – 1945), historien, crime de guerre silesien 
 Marc Pfitzner (* 1984, Braunschweig), footballeur allemand
 Michael Pfitzner (* 1972), footballeur allemand
 Rudolf Pfitzner (1864, Sprottau (Szprotawa) - 1921, Darmstadt), entomologiste allemand 
 Werner Pfitzner (* 1961), footballeur allemand
 Wilhelm Pfitzner (1853, Oldenburg - 1903), anatomiste allemand et professeurs d'université

Voir aussi 
 l'oxydation de Pfitzner-Moffatt
 Notes et références 

Patronyme allemand